Hydnocristella är ett släkte av svampar. Hydnocristella ingår i familjen Lentariaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hydnocristella